Ağrı, törökországi tartomány
 Ağrı, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Ağrı, az azonos nevű török tartomány székhelye